Мото Гран-при Китая было 3-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам МотоGP 2005 года. Эта гонка прошла с 29 апреля по 1 мая 2005 года на гоночной трассе международного автодрома Шанхая.

Результаты к классе MotoGP

Результаты к классе 250cc

Результаты к классе 125cc

Китай